Die Irish League 1983/84 war die 83. Spielzeit der höchsten nordirischen Fußballliga. Der Titelverteidiger Linfield FC wurde zum 36. Mal Meister.

Modus 
Die Liga wurde auf 14 Vereine erhöht. Zu den zwölf Mannschaften aus der Vorsaison kamen die Neulinge Newry Town und Carrick Rangers hinzu. Diese spielten an insgesamt 26 Spieltagen jeweils zwei Mal gegeneinander.

Vereine

Abschlusstabelle

Kreuztabelle

Weblinks 
 Northern Ireland - Final Tables pdf
 Final League Tables 1890-1998 (RSSSF)
 Siegerliste auf eu-football

1983/84
Fußballsaison 1983/84